Wiktor Maslow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Maslow (Rennfahrer) (* 1976), russischer Automobilrennfahrer
 Wiktor Alexandrowitsch Maslow (1910–1977), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Wiktor Pawlowitsch Maslow (* 1930), russischer Mathematiker und Physiker